Eric Adams (1952–) amerikai zenész, énekes
 Eric Adams (1960–) amerikai politikus, New York 110. polgármestere